EBF peut faire référence à :
 European Banking Federation (en français, Fédération bancaire de l'Union européenne) ;
 EverBank Field, un stade situé à Jacksonville en Floride ;
 extrêmement basse fréquence ;
 Evanjelická bohoslovecká fakulta, la Faculté de théologie protestante de l'Université Comenius de Bratislava ;
  ;
  ;
  ;
 Epic Battle Fantasy, un jeu vidéo.